

Deense familie
Familie Bohr:
Christian Bohr (1855-1911), fysioloog
Niels Bohr (1885-1962), natuur- en scheikundige
Aage Bohr (1922-2009), kernfysicus
Harald Bohr (1887-1951), wiskundige en voetballer

Zaken
Bohr-effect wat handelt over hemoglobine, vernoemd naar Christian Bohr
Atoommodel van Bohr, vernoemd naar Niels Bohr
Bohr of bohrstraal, een eenheid van lengte: ongeveer 5,292 × 10−11 meter (symbool: ao), vernoemd naar Niels Bohr
Bohrium, een element met atoomnummer 107